Orlowen ist ein deutscher Ortsname:
 Orlowen, 1938 bis 1945 Siegmunden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Orłowo (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Orlowen, 1938 bis 1945 Adlersdorf, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Orłowo (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen